Expirace či exspirace (z latinského ex(s)pirare, vydechnout, zemřít, z ex "ven" a spirare)  může být:

 vydechování – výdech jako pasivní fáze dýchání
 smrt – ve smyslu „posledního výdechu“ 
 uplynutí lhůty platnosti či trvanlivosti